Unter Knielauf wird verstanden:

eine bestimmte Darstellungsform vornehmlich in der griechischen Kunst – siehe Knielaufschema
eine zusätzliche Strebe in Kniehöhe des Geländers bei Treppen und Gerüsten